Żerdziny ist ein polnischer Ortsname:
 Żerdziny (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Serteggen, 1938 bis 1945 Serteck, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Żerdziny (Pietrowice Wielkie), Dorf im Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien (bis 1936: Schardzin, 1936 bis 1945 Hohenau, Kreis Ratibor, Schlesien)